Патињо има више значења:

 Патињо (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Патињо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику